Sportivnaïa (en ) est le nom de plusieurs stations de métro d’ex-URSS :
 Sportivnaïa, station du métro de Moscou ;
 Sportivnaïa, station du métro de Novossibirsk ;
 Sportivnaïa, station du métro de Saint-Pétersbourg ;
 Sportivnaïa, station du métro de Samara ;
 Sportivnaïa, station du projet abandonné de métro à Oufa ;
 Sportivnaïa, station du métro de Minsk (Biélorussie) ;
 Sportivnaïa, station du métro de Kharkiv (Ukraine).